«Посвящение Михею» — альбом-трибьют певцу Михею, выпущенный музыкальным лейблом Первое музыкальное Издательство 29 января 2013 года.

Согласно обзору газеты КоммерсантЪ, "…"Посвящение Михею", записанное коллегами и продолжателями со всей возможной аккуратностью и пиететом, — это альбом не только о том, что было, но и о том, чего не произошло, о том, что не написалось и не спелось".

Список композиций

Чарты 
Пластинка попала на второе место среди самых востребованных альбомов российского чарта музыкального магазина iTunes за период с 28 января по 3 февраля 2013 года. На следующей неделе (с 3 по 11 февраля) альбом опустился на 9 место.

Примечания

Ссылки 
 Посвящение Михею на discogs.com 
 Посвящение Михею  на rapcd.ru

Трибьют-альбомы
Альбомы 2013 года
Альбомы на русском языке
Хип-хоп-альбомы России
Альбомы лейбла «Первое музыкальное»